Виталий Александрович Евдокимов () — российский хоккеист-вратарь, тренер хоккейного клуба «Красноярские Рыси».

Биография 
Виталий Александрович Евдокимов родился 11 марта 1980 года в посёлке Подгорный (Красноярск-35) города Железногорска (Красноярск-26) Красноярского края, ныне посёлок городского типа Подгорный входит в Городской округ ЗАТО Железногорск Красноярского края.

Начал заниматься Виталий в хоккейной школе «Факел» (пос. Подгорный). Первый тренер — Игорь Феликсович Васильев. Со временем Виталий Евдокимов попал в основной состав ХК «Сокол» (Красноярск), а в 17 лет перебрался в Хабаровск где начал выступать за фарм-клуб «Амура», затем 2 сезона аренды в ХК «Энергия» (Кемерово).

За свою карьеру Виталий успел поиграть во многих российских клубах.

В КХЛ выступал в 2008—2009 годах в составе нижегородского «Торпедо».

В 2012—2017 годах был вратарём красноярского клуба «Сокол».

В 2017 году перешёл на тренерскую работу и является тренером хоккейного клуба «Красноярские Рыси», выступающего в Национальной молодежной хоккейной лиге.

Семья 
Женат, воспитывает дочь.

Примечания

Ссылки 
 Виталий Евдокимов — статистика на R-Hockey

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Сокол» Красноярск
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Энергия» Кемерово
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Атлант»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Игроки ХК «Зауралье»
Игроки ХК «Арлан»
Хоккейные вратари